Pablo Garcia peut faire référence à : 
 Pablo García (1946-), basketteur ;
 Pablo García (1977-), footballeur.